Sub numele de „Divizia Sălbatică” (, „Dikaia Divizia”) au fost cunoscute mai multe formațiuni militare: 
 „Divizia Caucaziană de Cavalerie” a Armatei Imperiale Ruse, fondată în 1914
 „Divizia de Cavalerie din Asia” a „Baronului sângeros” Roman Ungern von Sternberg, care a luptat în Războiul Civil Rus contra  Armatei Roșii.
 „Legiunea Voluntarilor Români din Siberia”, care de asemenea a luptat în Războiul Civil Rus contra Armatei Roșii, în Extremul Orient